Saints puede referirse a: 

 Saints, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Saints, comuna francesa situada en Yonne.